Lamster ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Lamster (* 1969), Architekturkritiker
 Regine Lamster (* 1954), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin